Реб:
 Реб — река в Эфиопии, впадает в озеро Тана;
 Реб — одно из названий озера Риебэзерс в Латвии;
 РЕБ — Росевробанк.

См. также 
 Реб Бич
 Тэнсин Реб Андерсон